The Politics of Dancing má více významů:

 The Politics of Dancing – debutové album britské techno-pop/dance skupiny Re-Flex z roku 1982
 The Politics of Dancing – kompilace trancového DJe Paul van Dyka z roku 2001